Scorpio est un genre de scorpions.
 Scorpio est une constellation.
 Scorpio est un titre de film de Michael Winner réalisé en 1973.
 Scorpio est un personnage de fiction du cycle des Inhibiteurs d’Alastair Reynolds.
 Scorpio est une marque de parfum.
 Mahindra Scorpio est une automobile vendue en Inde.
 Scorpio est une arme de siège romaine.
 Scorpio est un compositeur généraliste.
 Les Scorpio est un groupe de compas.
 Scorpio Fever est un groupe de compas.
 Scorpio Universel est un groupe de compas.
 La Xbox Scorpio est une console de jeu de Microsoft.
Scorpio est une chanson de l'auteure-compositrice-interprète québécoise FLORAA.
Scorpio Music est un label indépendant de musique